Лихачёв, Фёдор:
 Лихачёв, Фёдор Михайлович (1903—1943) — советский военачальник, комбриг.
 Лихачёв, Фёдор Осипович (1801—1869) — русский военачальник, генерал-майор.
 Лихачёв, Фёдор Семёнович (1795—1835) — казанский помещик, коллекционер.
 Лихачёв, Фёдор Фёдорович (?—1653) — русский дворянин, приказный делец при Михаиле Фёдоровиче.